Liljekonvaljer (Convallaria) är ett släkte av sparrisväxter. Liljekonvaljer ingår i familjen sparrisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisväxter